Perg (district)
 Perg (gemeente)